El condado de Antrim puede ser una de las siguientes entidades territoriales:

 el condado de Antrim, en Irlanda del Norte (Reino Unido); y
 el condado de Antrim, en el estado de Míchigan (Estados Unidos).